Варшавська конфедерація (1573)
 Варшавська конфедерація (1704)
 Варшавська конфедерація (1733)